Chessy je:

 Chessy (Rhône), francouzská obec v departementu Rhône
 Chessy (Seine-et-Marne), francouzská obec v departementu Seine-et-Marne

součást názvu:
 Chessy-les-Prés, francouzská obec v departementu Aube

Externí odkazy